Parta steht für

 Parta (Vršac), Dorf in der Opština Vršac, Okrug Južni Banat, Serbien

Parța steht für:

 Parța, Dorf im Kreis Timiș, Region Banat, Rumänien